Сарратон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 18,69 км². Население — 323 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи